Die Saison 2007/08 in der Serie B begann am 25. August 2007 und endete am 1. Juni 2008. Meister wurde Chievo Verona, der zuvor aus der Serie A abgestiegen war. Die weiteren Aufstiegsplätze belegten der FC Bologna und der US Lecce. In die Serie C1 absteigen mussten US Avellino, Ravenna Calcio, Spezia Calcio und AC Cesena. Torschützenkönig wurde Denis Godeas von der AC Mantova mit 28 Saisontoren.

Teams

Abschlusstabelle 

|}

Playoff 

|}

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2007/08
 Coppa Italia 2007/08

Weblinks 
 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08